Закон України «Про прокуратуру»:
 Закон України «Про прокуратуру», ухвалений 5 листопада 1991 року;
 Закон України «Про прокуратуру», ухвалений 14 жовтня 2014 року.

Закони України
Прокуратура України